Шраудольф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шраудольф, Иоганн (1808—1879) — немецкий исторический живописец.
 Шраудольф, Клаудиус (1843—1902) — немецкий исторический и жанровый живописец.
 Шраудольф, Клавдий (1813—1891) — немецкий художник-фрескист, график.